Luquan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Autonomen Kreis Luquan der Yi und Miao (禄劝彝族苗族自治县) der bezirksfreien Stadt Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Luquan (Kunming);
 die kreisfreie Stadt Luquan (鹿泉市) der bezirksfreien Stadt Shijiazhuang in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Luquan (Shijiazhuang).
 die Großgemeinde Luquan (陆圈镇) im Kreis Dongming in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Luquan (Dongming)